Alice Bradford Wiles (1853–1929), militante américaine.
 Sir Andrew Wiles (1953-), mathématicien britannique connu pour ses travaux sur le dernier théorème de Fermat.
 Jacqueline Wiles (1992-), skieuse alpine américaine.
 John Wiles, producteur durant un an - en 1965 - de la série britannique Doctor Who.
 Irving Ramsey Wiles, peintre américain.
 Michael Shamus Wiles (1955-), acteur américain.
 Siouxsie Wiles, microbiologiste et vulgarisatrice scientifique britannique et néo-zélandaise.

Patronyme anglais